Флаг муниципального образования Константи́новское сельское поселение Курганинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 мая 2011 года решением Совета Константиновского сельского поселения № 112 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7048.

Описание 
Официальное описание флага, утверждённое решением от 26 мая 2011 года, гласит:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Константиновского сельского поселения Курганинского района в  цветах».

В официальном описании флага, вероятно ошибочно, вместо белого цвета приводится синий (голубой) цвет.

Неофициальное описание флага гласит:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое горизонтально выщербленной линией на две полосы: сверху зелёную в 4/5 от ширины полотнища и внизу белую. В зелёной части полотнища схематическое изображение прямоугольного укрепления, с бастионами на углах, положенное горизонтально. Сквозь укрепление дугообразно от центра внизу к верхним углам продеты два пшеничных колоса, между которых поверх укрепления окрылённый пламенеющий меч. Укрепление, колосья и меч выполнены жёлтым цветом, крылья — белым и серым цветами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Константиновское сельское поселение расположено у реки Чамлык, что в переводе с тюркского и ногайского языка переводится как сердитая, резкая, колючая, что и отражено в виде чешуевидной серебряной оконечности. Серебро (белый цвет) реки указывает на то, что река берёт своё начало в горных верховьях Кавказа и на то, что в неё втекают воды многочисленных источников и предгорных склонов.

Белый цвет полотнища символизирует мудрость, совершенство, чистоту, справедливость и великодушие.

Поселения состоит из одного населённого пункта — станицы Константиновской. Станица начала своё существование в годы Кавказской войны, в 1847 году, на Лабинской линии. Первоначально это было крепостное укрепление в виде прямоугольника 300 на 250 метров, с бастионами на углах. Располагалось оно на возвышенной стороне реки Чамлык, со временем ставшей основой станицы, где начали селиться казаки с семьями. Хорошо оснащённое и надёжно защищённое от внезапных нападений воинствующих горцев, крепостное укрепление позволяло жителям станицы больше времени уделять сельскому хозяйству.

Жёлтый цвет крепостного укрепления аллегорически указывает на то, что поселение аграрное.

Выращивание зерновых всегда было и в настоящее время остаётся основным занятием станичников, что отражено изображением колосьев продетыми сквозь крепостное укрепление.

Жёлтый цвет символизирует величие, процветание, прочность, достаток, стабильность и уважение.

В честь Святого покровителя казачества и станицы архистратига Михаила в станице была построена кирпичная церковь с трёхэтажной колокольней. Символом Архангела Михаила является изображение пламенеющего меча с крыльями, расположенное поверх крепостного укрепления.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу, плодородие, жизнь, возрождение, надежду и здоровье.

Примечания 

Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением крыла
Флаги с изображением пламени